El término gens puede referirse a:

 la agrupación social de la antigua Roma, Gens;
 la división entre los parásitos de puesta, Gens (comportamiento);
 el emulador de la videoconsola Sega Mega Drive, Gens (emulador).